Ивино — название населённых пунктов в России:

 Ивино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Ивино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.